Заринский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:

 Заринский сельсовет — в Бомском районе Алтайского края.
 Заринский сельсовет — упразднённый сельсовет в Беловском районе Кемеровской области.
 Заринский сельсовет — в Домбаровском районе Оренбургской области.
 Заринский сельсовет — в Левокумском районе Ставропольского края.